

Anno 
 288 o 288 a.C.

Matematica 
 288 (numero)